La sigla CIL puede hacer referirse a:
Corpus Inscriptionum Latinarum, recopilación de inscripciones latinas de la Antigüedad.
Common Intermediate Language, lenguaje de programación.
Corpo Italiano di Liberazione, fuerza que luchó contra la dominación nazi de Italia.